Карраччи () — династия итальянских художников:
 Антонио Каррачи. Его дети:
 Карраччи, Агостино (1557—1602) — художник, брат Аннибале Карраччи
 Карраччи, Антонио Марциале (1583—1618) — художник, сын Агостино Карраччи
 Карраччи, Аннибале (1560—1609) — художник, брат Агостино Карраччи
 Джованни Антонио Каррачи:
 Карраччи, Франческо (1595—1622) — художник, племянник Агостино Карраччи
 Дядя братьев Каррачи. Его дети:
 Карраччи, Лодовико (1555—1619) — живописец, гравёр и скульптор, двоюродный брат Аннибале и Агостино Карраччи.
 Карраччи, Паоло (1568—1625) — художник, брат Лодовико
 Елена Зензанини — двоюродная сестра Аннибале и Агостино. Её сын:
 Бальдассаре Алоиси (1578—1638) — художник
 дочь Алоиси + Джованни Франческо Гримальди (1606—1680) — художник

Ссылки 
 

Художественные династии